Открытый чемпионат Шэньчжэня 2015 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира, проводящегося в Шэньчжэне, Китай, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году соревнования прошли с 28 сентября по 4 октября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Маррей
 Парный турнир —  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 5 в мире на тот момент). Чех смог подтвердить статус фаворита и выиграть соревнования. В финале он обыграл четвёртого номера посева Гильермо Гарсию-Лопеса.  Прошлогодний чемпион Энди Маррей не защищал свой титул. В основной сетке принял участие один представитель России Михаил Южный, проигравший уже в первом раунде.

В парном турнире победителем стала пара Колин Флеминг и Йонатан Эрлих, которые в финале обыграли третьих номеров посева Криса Гуччоне и Андре Са. Прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томаш Бердых обыграл  Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6-3, 7-6(7).
 Бердых выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гарсия-Лопес сыграл свой 3-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= О. Крайчек
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Дж. Дакворт
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=66
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ч. Чжан
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Г. Соэда
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Ц. Чжан
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= И. Веселый
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Р. Беранкис
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Х. Мория
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Хайдер
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Болелли
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М. Эбден
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= В. Эстрелья
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Т. Бердых
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= О. Крайчек
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ч. Чжан
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= И. Веселый
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Т. Робредо
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Х. Мория
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Болелли
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= В. Эстрелья
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=0r
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Т. Бердых
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= И. Веселый
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Т. Робредо
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= С. Болелли
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Т. Бердых
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Т. Робредо
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Колин Флеминг /  Йонатан Эрлих''' обыграли  Криса Гуччоне /  Андре Са со счётом 6-1, 6-7(3), [10-6].
 Флеминг выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрлих выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин 2015

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Китай
Теннис
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
2015